Grupa A a Cupei Confederațiilor FIFA 2013 se va disputa între 15 și 22 iunie 2013. Aceasta cuprinde următoarele echipe: , ,  și . Primele două echipe se vor califica pentru semifinale.

Clasament
|}

Brazilia v Japonia

Mexic v Italia

Brazilia v Mexic

Italia v Japonia

Italia v Brazilia

Japonia v Mexic

Referințe

Legături externe
Site oficial
Documente oficiale 

Grupa A